Дедал и Икар се може односити на:
 Дедал
 Икар